По́рховский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) на востоке Псковской области России. 

Административный центр — город Порхов.

География 
Площадь 3190 км². Район граничит на севере с Стругокрасненским районом той же области, на западе — с Псковским, на юго-западе — с Островским, на юге — с Новоржевским, на юго-востоке — с Дедовичским, на востоке — с Дновским районом, на северо-востоке — с Новгородской областью.

Основные реки — Шелонь с 33 притоками и Черёха с 25 притоками.

История 
Район образован 1 августа 1927 года в составе Ленинградской области, с 23 августа 1944 года — в составе новообразованной Псковской области. В октябре 1959 года в состав Порховского района были переданы упразднённые Славковский район и южная часть упразднённого Павского района.

Население 

По состоянию на 1 января  года из  жителей района в городских условиях (в городе Порхов) проживают  % населения района (или  человек), в сельских —  % или  человек.

По данным переписи населения 2010 года численность населения района составляла 21 568 человек, в том числе 10 608 городских жителей (49,18 % от общего населения) и 10 960 сельских жителей (50,82 %).

Населённые пункты 

По переписи 2002 года в районе насчитывалось всего 572 сельских населённых пункта, из которых по переписи 2002 года в 65 деревнях население отсутствовало, в 140 деревнях и сёлах жило от 1 до 5 человек, в 111 — от 6 до 10 человек, в 148 — от 11 до 25 человек, в 59 — от 26 до 50 человек, в 26 — от 51 до 100 человек, в 11 — от 101 до 200 человек, 6 — от 201 до 500 человек, в 4 — от 501 до 1000 человек, в 2 — от 1000 до 2000 человек.

По переписи 2010 года на территории района было расположено 559 сельских населённых пунктов, из которых в 122 деревнях население отсутствовало, в 186 деревнях жило от 1 до 5 человек, в 101 — от 6 до 10 человек, в 91 — от 11 до 25 человек, в 31 — от 26 до 50 человек, в 12 — от 51 до 100 человек, в 6 — от 101 до 200 человек, 7 — от 201 до 500 человек, в 2 — от 501 до 1000 человек и лишь в одном сельском населённом пункте (д. Полоное) — от 1000 до 2000 человек.

В Порховском районе 560 населённых пунктов:

Муниципально-территориальное устройство 

С апреля 2015 года в состав Порховского района входит 4 муниципальных образования, в том числе: 1 городское и 3 сельских поселения (волости):

История муниципального устройства 
В 2005 году в составе Порховского района были образованы 14 муниципальных образований, в том числе 1 городкое и 13 сельских поселений:(Областной закон от 28 февраля 2005 года № 420-ОЗ)

Муниципальные образования в 2005—2010 гг.

На референдуме 11 октября 2009 год было поддержано объединение ряда волостей района: Павской и Березовской, Демянской и Дубровенской, Зареченской и Туготинской, Красноармейской и Туровской, Славковской и Митрофановской.

Согласно Областному Закону № 984-ОЗ от 3 июня 2010 года и новой редакцией Областного Закона «Об установлении границ и статусе вновь образуемых муниципальных образований на территории Псковской области» на территории района было образовано 9 муниципальных образований: 8 сельских поселений (волостей) и 1 городское поселение. Таким образом, в 2010 году были упразднены следующие волости: Березовская (в пользу Павской); Демянская (в пользу Дубровенской); Зареченская (в пользу Туготинской); Туровская (в пользу Красноармейской); Митрофановская (в пользу Славковской).

Муниципальные образования в 2010—2015 гг.

Политика

Экономика 
Объём отгруженных товаров собственного производства, в обрабатывающих производствах (2011 г.) составил 1,05 млрд руб.

Транспорт 
Через район проходит железнодорожная линия «Бологое—Псков» Октябрьской железной дороги.

Культура 
В деревне Федково Порховского района располагается «детская деревня», проект по реабилитации детей-инвалидов.

Порхов 
 Дом культуры
 Кинотеатр «Родина»

Достопримечательности 

 город Порхов — Порховская крепость, храмы, памятники
 деревня Волышово — барская усадьба и парк
 Красуха — памятник «Скорбящая псковитянка»
 Никандрова пустынь
 Хилово — известный на Северо-Западе России курорт
 село Холомки — усадьба А. Г. Гагарина.

Храмы 
 Святителя Николая Чудотворца в деревне Верхний мост (построена в 1678 г.; действующая).
 Покрова Пресвятой Богородицы в селе Павы. Построена в 1766 году, помещиком Д.И Крекшиным. Действующая.
 Благовещения в деревне Опоки Демянской волости (построена в 1772 г.; вероятно, помещиками Карамышевами, т. к рядом с церковью находится их родовой склеп). Действующая.
 Спаса Преображения в селе Александрово Логовинской волости. Построена в 1791 году, помещиком Александром Ивановичем Корсаковым. Ротондальный храм с портиками. Находится в разрушающемся состоянии.
 Покрова Пресвятой Богородицы в д. Жаборы Туготинской волости. Построена помещиком Лавровым в 1792 году. Действующая.
 Храм Вознесения Господня в дер. Бельское Устье Красноармейской волости (построена в 1796 г. помещиком Артамоном Осиповичем Кожиным, как родовая усыпальница в греко-византийском стиле. Аналогов в Псковской области не имеет. Возможно, возведена по проекту арх. И. Е Старова или его учеников. Полуразрушена в 1960-е гг., в последнее время частично восстановлена.
 Вознесения Господня в Горомулино (построена в 1796 г. помещиком Н. С. Пантелеевым).
 Успения Пресвятой Богородицы в селе Славковичи (построена в 1810—1811 гг. на средства прихожан; действующая).
 Спаса Преображения в селе Волышово (построена в 1813 г. кн. Василием Васильчиковым как вотчинная церковь).
 Богоявления Господня в селе Подоклинье Демянской волости (построена в 1861 г., по одним архивным данным помещиком И.Ф Путилиным, по другим — помещиком А. Н. Бороздиным (Путилины и Бороздины владели разными частями села); действующая).
 Грузинской иконы Богоматери д. Хохловы Горки Дубровинской волости (построена в 1895 г.; единственная сохранившаяся деревянная церковь дореволюционной постройки).
 Спаса Преображения в д. Слобода Митрофановской волости (построена в XVI в.; сохранились лишь стены).

СМИ 
 Порховский Вестник — еженедельная районная газета.

Источники 
 Панченко И. Я. Порхов. Л.: «Лениздат». 1979 г. (Серия «Города Псковской области»).
 Порхов и его уезд. Сборник дореволюционных публикаций. Сост.: Левин Н. Ф. Псков: ГП «Псковская областная типография». 2005 г.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Порховского района 
 
 Псковская губерния: Порховский уезд — история, документы, карты, краеведение